Adelchi Baratono – scrittore e filosofo italiano
 Pierangelo Baratono – scrittore italiano
 Pietro Baratono – prefetto e politico italiano